Евгений Глухов:
 Глухов, Евгений Анатольевич (род. 1974) — советский и российский футболист.
 Глухов, Евгений Владимирович (род. 1976) — российский футболист.